Luís de Vasconcelos e Sousa est le patronyme de plusieurs personnalités portugaises:
 Luís de Vasconcelos e Sousa, (1636-1720), comte de Castelho Melhor.
 Luís de Vasconcelos e Sousa, (1742-1809), comte de Figueiró et vice-roi du Brésil.

Voir aussi